Walk with Me ("cammina con me" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Walk with Me – traccia dell'album Straight Outta Ca$hville di Young Buck del 2004
 Walk with Me – album dei Dog Eat Dog del 2006
 Walk with Me – album di Jamelia del 2006
 Walk with Me – album di Monika Linkytė del 2015
 Walk with Me – videogioco per la console Nintendo DS
 Walk with Me – titolo internazionale del film danese De standhaftige